pokarm – substancja pokarmowa
 pokarm – pożywka dla ryb
 Pokarm – film australijski z 2005

Zobacz też 
 Pokarm bogów – powieść fantastyczna Herberta George Wellsa